Скопа:

 Скопа — хищная птица, единственный представитель семейства скопиных.
 Скопа — коммуна в Италии.
 Скопа — термин в биологии, означающий структуры пчёл на задних ногах и нижней части брюшка, покрытые особыми длинными волосками, образующими подобие корзинки или щёточки для переноса пыльцы.